Пеннинские Альпы:

 Пеннинские Альпы — горы, часть Западных Альп на территории Швейцарии и Италии
 Пеннинские Альпы — провинция Римской империи в Альпах на границе современных Франции и Италии.